

Норт-Шор — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Норт-Шор — переписна місцевість, штат Вірджинія